Winnipeg est un toponyme faisant surtout référence à:

 Winnipeg, principale ville et capitale du Manitoba au Canada

Hydrographie 
 Lac Winnipeg, lac du Manitoba, considéré comme le  Grand Lac
 Rivière Winnipeg, rivière du Manitoba et de l'Ontario
 Lac Winnipegosis, lac du Manitoba

Circonscriptions 
 Winnipeg-Centre, circonscription fédérale canadienne du Manitoba
 Winnipeg-Centre-Sud, circonscription fédérale canadienne du Manitoba
 Winnipeg-Nord, circonscription fédérale canadienne du Manitoba
 Winnipeg-Sud, circonscription fédérale canadienne du Manitoba

Sports 
 Jets de Winnipeg, ancienne franchise de la Ligue nationale de hockey
 Jets de Winnipeg (LHOu), franchise de la Ligue de hockey de l'Ouest
 Falcons de Winnipeg, ancienne équipe amateur de hockey sur glace
 Warriors de Winnipeg, ancienne équipe de la Ligue de hockey de l'Ouest
 Blue Bombers de Winnipeg, équipe de la Ligue canadienne de football
 Saints de Winnipeg, équipe de la Ligue de hockey junior du Manitoba
 South Blues de Winnipeg, équipe de la Ligue de hockey junior du Manitoba

Religion 
 Diosèce de Winnipeg, province ecclésiastique du sud du Manitoba
 Cathédrale de Winnipeg, liste de principaux lieux de culte de Winnipeg
 Archéparchie catholique ukrainienne de Winnipeg, diocèse de l'Église grecque-catholique ukrainienne du Canada

Autres 
 Gare de Winnipeg, gare desservie par Via Rail Canada
 Winnipeg Sun, quotidien anglophone publié à Winnipeg
 Winnipeg Free Press, plus ancien quotidien de l'Ouest canadien
 Université de Winnipeg, université publique canadienne
 Winnipeg, nom du bateau affrété en 1939 par Pablo Neruda pour emmener une partie des réfugiés républicains espagnols vers le Chili
 Winnipeg, nom d'une ourse ayant vécu au zoo de Londres de 1915 à 1934.

Anciennes circonscriptions 
 Winnipeg, ancienne circonscription fédérale du Manitoba (1882-1914)
 Winnipeg Transcona, ancienne circonscription fédérale du Manitoba (1987-1996)
 Winnipeg—Assiniboine, ancienne circonscription fédérale du Manitoba (1976-1987)
 Winnipeg—Birds Hill, ancienne circonscription fédérale du Manitoba (1976-1987)
 Winnipeg-Centre, ancienne circonscription fédérale du Manitoba (1914-1924)
 Winnipeg-Centre-Nord, ancienne circonscription fédérale du Manitoba (1996-2003)
 Winnipeg—Fort Garry, ancienne circonscription fédérale du Manitoba (1976-1987)
 Winnipeg-Nord, ancienne circonscription fédérale du Manitoba (1914-1997)
 Winnipeg-Nord-Centre, ancienne circonscription fédérale du Manitoba (1924-1996)
 Winnipeg-Nord—St. Paul, ancienne circonscription fédérale du Manitoba (1997-2003)
 Winnipeg—St. James, ancienne circonscription fédérale du Manitoba (1976-1996)
 Winnipeg—St. Paul, ancienne circonscription fédérale du Manitoba (1996-1997)
 Winnipeg-Sud, ancienne circonscription fédérale du Manitoba (1914-1976)
 Winnipeg-Sud-Centre, ancienne circonscription fédérale du Manitoba (1924-1976/1987-2003)
 Winnipeg—Transcona, ancienne circonscription fédérale du Manitoba (1996-2003)

Homonymie de toponyme